Vénus (planeta) — por vezes chamado de estrela d'alva
 Estrela Dalva (escola de samba) — sediada em Campinas

Topónimos

 Estrela d’Alva (Penacova) — aldeia portuguesa

 Estrela Dalva —  município de Minas Gerais
 Conjunto Estrela d'Alva — bairro de Belo Horizonte

Estrela Alva